Irlanda — estado soberano que ocupa cerca de cinco sextos da ilha da Irlanda
 Irlanda (ilha) — ilha no noroeste da Europa
 Irlanda do Norte — nação constituinte do Reino Unido

 Os diversos estados e arranjos políticos predecessores da República da Irlanda:
 Irlanda Gaélica (século VIII – 1607) — ordem política que existia na Irlanda antes da invasão normanda, e que decorreu em paralelo com o subsequente Senhorio da Irlanda
 Senhorio da Irlanda (1171 — 1541)
 Reino da Irlanda (1541 — 1801)
 Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda (1801 — 1922)
 República da Irlanda (1919-1922)
 Irlanda do Sul (1922)
 Estado Livre Irlandês (1922 — 1937)

 Nova Irlanda — ilha pertencente ao Arquipélago de Bismarck, na Papua-Nova Guiné
 Nova Irlanda (província) — província da Papua-Nova Guiné

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos